Вага се може односити на: 

Аналитичка вага, део лабораторијске опреме
Техничка вага, део лабораторијске опреме
Магнетска вага, инструмент за мерење разлике између вертикалне и хоризонталне компоненте Земљиног магнетског поља
Архимедова вага, справа за мерење густине и специфичне тежине течности на основу величине потиска којом та течност делује на калибрисани тег
Аеродинамичка вага, уређај који служи за преношење аеродинамичких сила на мерне уређаје приликом испитивања модела ваздухоплова у аеродинамичком тунелу
Либела (водена вага или васер-вага), направа за постављање равнина у хоризонталан или вертикалан положај, и мерење и заузимање углова нагиба
Вага (мерни инструмент), мерни инструмент за мерење масе (тежине) тела
Вага (астролошки знак), знак у хороскопу
Вага (сазвежђе), сазвежђе зодијака 
Вага (Павија), насеље у округу Павија, Италија